С-34 может означать:
 С-34 (подводная лодка) — советская подводная лодка времён ВОВ.
 С-34 (орудие) — танковое орудие калибра 100 мм конструкции В. Г. Грабина.